Дедиње може бити:

 Дедиње, насеље у градској општини Савски венац, град Београд, Република Србија
 Дедиње (Косовска Митровица), насеље у општини Косовска Митровица, КиМ, Република Србија
 Дедиње (Младеновац), насеље у градској општини Младеновац, град Београд, Република Србија
 Институт Дедиње, здравствена установа
 ФК Дедиње, фудбалски клуб